Rathod steht für:

 Nicolas Rathod, deutscher Synchronsprecher
 Samira Rathod, indische Architektin